De 7,5 kilometer sprint vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op zaterdag 13 februari 2010. Titelhouder was de Française Florence Baverel-Robert. De beste 60 biatletes kwalificeerden zich voor de achtervolging op dinsdag 16 februari.

Uitslag 

 DNS = niet gestart

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen Sprint